Winterbach (Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Winterbach (Soonwald), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Winterbach (Zwaben), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Winterbach (Remstal), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg

Personen met de achternaam Winterbach
Ingrid Winterbach, een Zuid-Afrikaanse schrijfster